Josephson je lahko:
 Brian David Josephson - britanski fizik
 Julien Josephson